Белокрылая лазоревая сорока () — вид воробьинообразных птиц из семейства врановых. Видовой эпитет дан в честь британского исследователя Джона Уайтхеда (1860—1899). Иногда вид помещают в собственный монотипический род Cissopica.

Распространение 
Выделяют два подвида. Номинативный обитает на Хайнани, а xanthomelana в южном Китае, северном Вьетнаме, северном и центральном Лаосе. Подвиды достаточно различны между собой. Для разрешения вопроса о том, не следует ли считать их отдельными видами, требуются дополнительные исследования.

Описание 
Длина тела составляет 43—46 см, масса 200 г. Отличаются от других представителей своего рода лазоревых сорок чёрно-белой окраской при отсутствии голубого оперения.

Примечания 

Врановые
Животные, описанные в 1899 году
Птицы Азии